Кула има више значења:

 Кула, део замка, узвишена грађевина или део бедема
 Донжон кула, врста куле

или:

 Кула (град), град и седиште општине Кула, Војводина, Република Србија
 Општина Кула, општина у Републици Србији
 Кула (Мало Црниће), насеље у општини Мало Црниче, Република Србија
 Кула (Источна Илиџа), градско насеље у општини Источна Илиџа, Град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Кула (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Кула (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Кула (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Кула (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ
 Кула (Кутјево), насеље града Кутјева, Република Хрватска
 Кула (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Кула (Звечан), насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија
 Кула (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Кула (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација БиХ, БиХ
 Кула (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ
 Кула (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Кула Атлагић, насеље града Бенковца Република Хрватска
 Беговић Кула, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Иван Кула, насеље у општини Куршумлија, Република Србија
 Кула Град, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Кучић Кула, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Мирановачка Кула, насеље у општини Бела Паланка, Република Србија
 Павичина Кула, насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Кула (Бугарска), град и седиште општине Кула, Република Бугарска
 Општина Кула (Бугарска), општина у Републици Бугарској
 Кула (Хаваји), насељено место за статистичке потребе у савезној држави Хаваји, САД

или:

 Кула (планински врх), планински врх на Чемернику 1.622 -{m}-
 Језеро Кула, вештачко језеро на северозападу Бугарске

или:

 Ајфелова кула, Ајфелов торањ у Паризу
 Ћеле-кула, споемник Првог српског устанка у Нишу
 Кула Небојша, кула на ушћу Саве у Дунав у Београду
 Јеринина кула, вишезначна одредница
 Вршачка кула, кула у Вршцу
 Врдничка кула, кула код Врдника
 Сталаћка кула, средњовјековно утврђење код Сталаћа
 Кула Ненадовића, тврђава у Ваљеву
 Марина кула, кула код ушћа Косанице у Топлицу
 Јеринина кула над Подграђем, кула у Србији
 Кула Орловића Павла, тврђава код Рудника
 Кула Краљевића Марка, тврђава код Лесковца
 Вавилонска кула, библијски локалитет
 Бела кула, кула у Солуну
 Барутна кула, барутна кула у Риги
 Кула Галата, кула у Цариграду
 Измирска сахат кула, сат кула у Измиру, османска архитектура
 Сахат-кула, сат кула, османска архитектура
 Кула са сатом, сат кула у Новом Саду
 Кула звонара, звоник

или:

 Опсадна кула, ратно опсадно оруђе